Die Netball-Weltmeisterschaft 1983 war die sechste Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Singapur in der National University of Singapore auf Außenfeldern ausgetragen. Den Titel konnte Australien für sich entscheiden und so sich die fünfte Weltmeisterschaft sichern.

Teilnehmer

Format 
Die Mannschaften wurden in einer Vorrunde in zwei Gruppen aufgeteilt, in der jede Mannschaft jeweils gegen jede andere Mannschaft ein Mal spielte. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die beiden bestplatzierten der Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die in einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgetragen wurde. Die dritt- und viertplatzierten Teams der Vorrunde spielten dann in einer Vierergruppe die Plätze fünf bis acht und die verbliebenen Mannschaften in einer Platzierungsrunde in einer Gruppe mit sechs Mannschaften die verbliebenen Plätze aus.

Vorrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Platzierungsrunde

Gruppe 9–14 
Tabelle

Spiele

Gruppe 5–8 
Tabelle

Spiele

Finalrunde 
In der Finalrunde wurde der Weltmeister ermittelt und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

Tabelle

Spiele

Einzelnachweise 

1983
Sportveranstaltung 1983
Sportveranstaltung in Singapur
Weltmeisterschaft 1983